

Földrajz 
 Marmara, város Törökországban
 Marmara régió, Törökország
 Márvány-tenger (törökül: Marmara Denizi)

Biológia 
 Marmara, a keskeny szárnyú molyfélék családjába tartozó nem